Gemehl ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Gemehl (1832–1897), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Georg Gemehl (1750–1807), deutscher Stadtamtmann und Stadtschultheiß
 Kaspar Gemehl (1788–1834), deutscher Jurist und badischer Beamter